Bushranger bezeichnet:

 Bushranger (Australien), „Gesetzlose“ in Australien
 Bushranger (Geländewagen), ein motorisiertes Geländefahrzeug